Governatorato dell'Ingermanland – governatorato dell'Impero russo
 Ingria svedese – provincia dell'Impero svedese